Augusto Povoleri – patriota italiano
 Mara Povoleri – conosciuta come Mara Venier, attrice e conduttrice televisiva italiana